Regionalliga Südwest steht für:

 Fußball-Regionalliga Südwest, viertklassige Fußball-Regionalliga (seit 2012)
 Fußball-Regionalliga Südwest (1963–1973), zweitklassige Fußball-Regionalliga
 Regionalliga Süd-West, viertklassige Eishockey-Regionalliga
 Regionalliga Südwest (Basketball), viertklassige Basketball-Regionalliga